Качкін Володимир Геннадійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014 року.
 Качкін Йосип Йосипович — радянський футболіст, виступав у київських клубах «Локомотив» та «Динамо», загинув під час оборони Києва.
Прізвища